Ibérie může označovat:
 Ibérie – jiný název pro Pyrenejský poloostrov 
 Království Ibérie – římský a řecký název pro starověké gruzínské království Kartli
 Iberia – španělské aerolinky

Podobné názvy 
 Hibernia či Hybernia – Irsko